Уильям (Вилли) Донахи (; род. 5 октября 1951, Глазго, Шотландия) — шотландский футболист, защитник. По завершении игровой карьеры — футбольный тренер.

Карьера

Игровая карьера 

Несмотря на то, что Донахи родился в Шотландии, на клубном уровне он никогда не играл на родине. Наибольших успехов защитник достиг вместе с «Манчестер Сити», за который он выступал 12 лет. Вместе с ним он выигрывал Кубок обладателей кубков УЕФА. По числу сыгранных матчей в чемпионате Англии Донахи с 351 игрой входит в десятку главных гвардейцев клуба. Затем шотландец выступал в США и низших английских лигах.

С 1972 по 1972 годы игрок вызывался в сборную Шотландии. Вместе с ней Донахи участвовал на Чемпионатах мира по футболу 1974 и 1978 годов. Всего за национальную команду он провел 35 матчей.

Тренерская карьера 

В 1984 году Донахи принял предложение от Джо Ройла и стал играющим тренером команды «Олдем Атлетик». Тренерский дуэт добился с клубом больших успехов. Им дважды удавалось доводить его до полуфинала Кубка Англии, а в сезоне 1989/90 их подопечные дошли до финала Кубка Футбольной лиги, в котором «Олдем Атлетик» с минимальным счетом уступил «Ноттингем Форесту».

В дальнейшем Донахи помогал Ройлу в «Эвертоне», «Манчестер Сити» и в «Ипсвич Таун». Также шотландец некоторое время работал помощником главного тренера в «Шеффилд Уэнсдей» и в «Хартлпул Юнайтед». В 2006 году он начал самостоятельную карьеру наставника, приняв по ходу сезона "Миллуолл". В 2008 году занимал пост наставника сборной Антигуа и Барбуды по футболу.

В дальнейшем Донахи несколько лет отработал в системе «Ньюкасл Юнайтед». В 2018 году специалист возглавил сборную Монтсеррата перед квалификации в Лигу наций КОНКАКАФ. Достижения 
 Победитель Кубка обладателей кубков УЕФА (1): 1970
 Вице-чемпион Англии (1): 1976/77
 Обладатель Кубка Англии (1): 1969
 Обладатель Кубка Английской футбольной лиги (2): 1970, 1976
 Финалист Кубка Английской футбольной лиги (2): 1973/74, 1989/90
 Обладатель Суперкубка Англии''' (1): 1972

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль на сайте Transfermarkt
 Статистика игрока на сайте scottishfa.co.uk 
 World Cup 1974 finals 

Футболисты Шотландии
Игроки сборной Шотландии по футболу
Игроки ФК «Манчестер Сити»
Игроки ФК «Портленд Тимберс» (1975—1982)
Игроки ФК «Норвич Сити»
Игроки ФК «Бернли»
Игроки ФК «Олдем Атлетик»
Футбольные тренеры Шотландии
Тренерский штаб ФК «Манчестер Сити»
Тренерский штаб ФК «Шеффилд Юнайтед»
Тренеры ФК «Миллуолл»
Тренеры сборной Антигуа и Барбуды по футболу
Тренеры сборной Монтсеррата по футболу